Менуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Ліможа, 19 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Менуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Менуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез